Стари Брод може да се односи на:

 Стари Брод (Рогатица), насељено мјесто у општини Рогатица
 Стари Брод (Лекеник), насељено мјесто у општини Лекеник

или

 Покољ у Старом Броду и Милошевићима, усташки покољ српског становништа у прољеће 1942. године